En retroflex lateral approximant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett l med en retroflex krok). Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstavskombinationen rl i rikssvenska ”porla” och namnet "Karl".

Egenskaper 
Egenskaper hos den palatala laterala approximanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är retroflex, vilket betyder att den uttalas genom att tungspetsen viks bakåt och trycks mot gommen.
 Den är en lateral approximant, vilket betyder att luftflödet går om sidorna av tungan utan någon påtaglig förträngning.

Användning i språk 
Den retroflexa nasalen saknas som eget fonem i de flesta språk, men återfinns bland annat i flera svenska dialekter med tungspets-r som en allofon för uttal av bokstavskombinationen rl.

Fonetik
Konsonantljud